A eleição municipal de Belo Horizonte em 1985 ocorreu em 15 de novembro de 1985. O prefeito era Rui José Viana Lage (PMDB) que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1986. O candidato situacionista e vencedor do pleito, o popular ex-vereador e deputado federal Sérgio Ferrara (PMDB), angariava apoio tanto do prefeito titular quanto do governador do estado de Minas Gerais na época, Hélio Garcia (PMDB), e da presidência da república. O candidato oposicionista, Maurício Campos (PFL), ex-prefeito biônico da capital mineira e deputado federal na época, iniciou a disputa como favorito, porém perdeu a disputa para o candidato do governo, principalmente pelo fato de ter ligações com o regime militar brasileiro, que era muito rejeitado na capital.

Resultados 
Devido a escassez de informações sobre as eleições municipais de 1985 advindas do TRE-MG ou do TSE, só foi possível localizar os resultados finais na capital por meio de jornais da época, e ainda sim informações, como os vices de alguns candidatos, não foram localizadas. Nenhuma candidatura nesta eleição foi lançada via coligação, sendo todas chapa-pura.

Eleições em BH: em 1985, a disputa foi entre apoiadores e opositores da ditadura

Belo Horizonte